Cañota puede referirse a:

 Cañota, nombre alternativo del Carrizo.
 Cañota (Arzúa), aldea española de la parroquia de Villadavil, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cañota de Murcia, nombre alternativo de la planta Phalaris arundinacea, comúnmente llamada Alpiste cinta.